algorytm sympleksowy – podjęcie z dziedziny teorii decyzji
 sympleks – podjęcie z dziedziny geometrii
 sympleks – rodzaj transmisji danych w telekomunikacji